«Пена дней» () — роман французского писателя Бориса Виана. Написан с марта по май 1946 года, впервые опубликован в апреле 1947 года.

Пародии на экзистенциализм 
В романе появляется второстепенный сатирический персонаж Жан-Соль Партр, пародирующий философа Жана-Поля Сартра. Персонаж назван именем, созвучным с именем прототипа. Присутствуют также ссылки на различные работы Сартра, тоже с изменёнными названиями, например, «Тошнота» превратилась в «Блевотину».

Насмешка Виана относится к той «моде на экзистенциализм», которая возникла во Франции в 1940-е годы и благодаря которой Сартр превратился в своего рода живого идола. Объектом пародии выступает не личность Сартра (Виан был в то время с ним очень близок и искренне восхищался), а «миф» о нём, созданный многочисленными поклонниками. Сначала в роли такого персонажа-кумира автор предполагал вывести одного из двух своих друзей-писателей — Раймона Кено или Пьера Мак-Орлана. Сартр же горячо одобрил «Пену дней» и в октябре 1946 года, до публикации романа, напечатал отрывки в своём журнале «Les Temps Modernes».

Русские переводы 
Первое русское издание «Пены дней» было осуществлено московским издательством «Художественная литература» в 1983 году (перевод Лилианны Лунгиной). В книгу были также включены новеллы Бориса Виана, переводы которых были выполнены под руководством Л. Лунгиной и В. Наумова участниками переводческого семинара при московской писательской организации Союза писателей РСФСР. Книга на прилавках не появлялась и мгновенно стала библиографической редкостью, несмотря на огромный по современным меркам тираж в 50 000 экземпляров.

В 1997 году вышел перевод В. Е. Лапицкого.

Русские издания 
 Виан Б. Пена дней. / Пер. с фр. Л. Лунгиной — М.: Художественная литература, 1983. — 320 с.
 Виан Б. Пена дней. — М.: Иной мир, 1993. — 352 с. — ISBN 5-85352-002-4.
 Виан Б. Пена дней. / Пер. с фр. Л. Лунгиной — М.: ТЕРРА / Орлов и сын, 1994. — 352 с. — ISBN 5-85255-432-4, ISBN 5-85972-001-7.
 Виан Б. Пена дней. — M.: Локид, 1997. — 342 с. — ISBN 5-320-00232-7.
 Виан Б. Пена дней. — Харьков: Фолио, Феникс, 1998. — 368 с. — ISBN 5-222-00545-3.
 Виан Б. Пена дней. / Пер. с фр. М. Голованивской, М. Блинкиной-Мельник — М.: ТЕРРА / Книжный клуб, 1998. — 560 с. — ISBN 5-300-01827-9.
 Виан Б. Пена дней. / Пер. с фр. Л. Лунгиной — М.: Кристалл, 2000. — 416 с. — ISBN 5-306-00010-X .
 Виан Б. Пена дней. / Пер. с фр. Л. Лунгиной — M.: АСТ, 2001. — 251 c. — ISBN 5-17-006982-0.
 Виан Б. Пена дней. — M.: Фолио, 2003. — 251 c. — ISBN 966-03-1202-4.
 Виан Б. Пена дней. — M.: Азбука, 2005. — 256 c. — ISBN 5-352-01399-5.
 Виан Б. Пена дней. — M.: Азбука, 2007. — 256 с. — ISBN 978-5-352-02033-3.
 Виан Б. Пена дней. — M.: Азбука, 2007. — 256 с. — ISBN 978-5-395-00306-5.
 Виан Б. Пена дней. — СПб: Азбука, 2009. — 192 с. — ISBN 978-5-9985-0150-0.
 Виан Б. Пена дней. — M.: Азбука, 2010. — 640 с. — ISBN 978-5-9985-0753-3.
 Виан Б. Пена дней. — M.: Азбука-Аттикус, 2012. — 256 с. — ISBN 978-5-389-04775-4.
 Виан Б. Пена дней. — M.: Азбука, 2013. — 288 с. — ISBN 978-5-389-05742-5.
 Виан Б. Пена дней. — СПб: Азбука, 2016. — 288 с. — ISBN 978-5-389-05742-5.
 Виан Б. Пена дней. — M.: Азбука-Аттикус, 2021. — 256 с. — ISBN 978-5-389-04775-4.
 Виан Б. Пена дней и другие истории. — М.: Иностранка, 2022. — 928 с. — ISBN 978-5-389-16578-6.
 Виан Б. Пена дней. — М.: Иностранка, 2023. — 320 с. — ISBN 978-5-389-22194-9.

Экранизации 
 В 1968 году роман был экранизирован французским режиссёром Шарлем Бельмоном. В роли Колена снялся актёр Жак Перрен.
 В 2001 году по мотивам романа японский режиссёр  (利重 剛) снял фильм «». В главных ролях сыграли Нагасе Масатоси (永瀨正敏) и Синода Нобору (篠田昇). Фильм был номинирован на конкурс Берлинского кинофестиваля 2001 года.
 «Пена дней» (2013) — экранизация романа режиссёром Мишелем Гондри. Роль Хлои исполнила Одри Тоту, а роль Колена — Ромен Дюрис. В Европе фильм вышел в прокат 24 апреля 2013 года, в России — 4 июля 2013 года.

Влияние 
 Роман «Пена дней» занимает десятое место в списке «100 книг века по версии Le Monde».
 В 1981 году композитором Э. Денисовым на тему романа «Пена дней» (либретто Э. Денисова) была написана одноимённая опера — лирическая драма в 3 актах и 14 картинах.
 В Минске существует ресторан «Пена дней»
 В 2017 году во Владивостоке была открыта сеть кофеен «Пена дней».

Ссылки

Источники 

Романы на французском языке
Романы Бориса Виана
Романы 1947 года
Литературные произведения по алфавиту
П
Романы, по мотивам которых были созданы оперы